Damara – miasto w Republice Środkowoafrykańskiej.
 Damara – żywica naturalna.
 Damara – lud afrykański
 Damara - wyżyna w Namibii
 damara – jedno z określeń rodzaju drzew agatis z rodziny araukariowatych